Хаммам князя Милоша в Белграде (), сооруженный в 1836 году. Признан памятником культуры в 1948 году.

История и архитектура 
Хаммам князя Милоша был построен во время правления самого князя, как небольшой придворный хаммам. Несмотря на то, что строили его в период вновь созданного сербского государства, хаммам был построен согласно принципам строительства турецкой архитектуры, то есть турецкой бани. Изначально он являлся составной частью тогдашнего дворцового комплекса сыновей князя Милана и Михаила Обреновича. Комплекс впоследствии использовали для целей размещения Министерства финансов. Из всего комплекса на настоящего времени сохранился только хаммам, одноэтажное здание с выступающей комнатой с очагом.

Предполагается, что здание было построено по замыслу Хаджи-Николы Живковича, «придворного» зодчего князя Милоша, который является автором важнейших зданий Белграда того времени — Резиденция князя Милоша в Топчидере и Резиденция княгини Любицы.

Здание задумано как автономное сооружение прямоугольной формы. Несмотря на свои небольшие размеры, оно имеет все элементы хаммама — фонтан (зал ожидания и раздевальня), капалык (помещение для отдыха), халват (помещение для купания), хазну (резервуар для воды) и чулхан (топка). Главное помещение, используемое для купания и отдыха, имеет свод в виде неглубокого купола, выполненного концентрической кирпичной кладкой. Отдельной деталью купола и сводов являются фонари, покрытые стеклянными «пузырями».

В настоящее время хаммам князя Милоша используется в качестве предприятия гостеприимства. Многочисленными переделками, выполненными в самом здании, а также в его непосредственном окружении, в большой степени он лишился аутентичности хаммама.

См. также 
 Перечень объектов культурного наследия гор. района Савски-Венац
 Список памятников культуры города Белграда

Примечания

Ссылки 
 Савски венац/ Культурное наследие
 Политика/ Хаммамы — памятники культуры
 Институт по охране памятников культуры Республики Сербии — Белград
 Перечень памятников
 Институт по охране памятников культуры Республики Сербии — Белград/База недвижимых объектов культурного наследия

Памятники Сербии